Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2013 (met de officiële naam Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013) werd van 28 juli tot en met 3 augustus gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het enkelspel werd gewonnen door Marcel Granollers. Hij versloeg in de finale Juan Mónaco met 0-6, 7-6(3) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Martin Emmrich en Christopher Kas. Zij versloegen in de finale František Čermák en Lukáš Dlouhý met 6-4 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel